Менді — тимчасове татуювання хною
 Менді — фільм-бойовик 2018 року

Ім'я
 Менді Мюлдер (нід. Mandy Mulder, * 1987) — нідерландська яхтсменка, олімпійська медалістка.
 Менді Мур, Ама́нда Лі Мур (; * 1984) — американська актриса і співачка.

Прізвище
Менді () — португальське прізвище
 Еммануель Менді (* 1990) — гвінея-біссауський футболіст, захисник.
 Фредерік Менді (1988) — футболіст Гвінеї-Бісау
 Фернанді Менді (1994) — бісауський та сенегальський футболіст

Португальські прізвища